Franz Jochen Schoeller (1926-2019), diplomate allemand ;
Friedrich Adam Scholler (1718-1785), prêtre et botaniste allemand ;
Guy Schoeller (1915-2001), éditeur français ;
Ingrid Schoeller (1942-), actrice et chanteuse allemande ;
Marie-Noëlle Schoeller (1946-), femme politique française ;
Philippe Schoeller (1957-), compositeur français ;
Pierre Schoeller (1961-), frère du précédent, réalisateur et scénariste français ;
Rudolf Schoeller (1902-1978), pilote suisse de course automobile.